Појам Зоран Јовичић може да се односи на:
 Зоран Јовичић (привредник), српски привредник
 Зоран Јовичић (фудбалер), српски фудбалер